Nei panni di Pietro (The Shoes of the Fisherman) – romanzo di Morris West del 1963
 L'uomo venuto dal Kremlino (The Shoes of the Fisherman) – film del 1968 diretto da Michael Anderson